Змагання в заліку спринтерських гонок в програмі кубка світу з біатлону 2011-12  серед чоловіків розпочалися 
2 грудня 2011 року в Естерсунді й завершаться 16 березня 2011 у Ханти-Мансійську. Свій титул володаря малого кришталевого кубка захищає Тар'єй Бо з Норвегії.

Формат
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 10 км із двома стрільбами: спочатку з положення лежачи, потім з положення стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень він пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Змагання проводяться із роздільним стартом, спортсмени стартують через 30 с.

Призери сезону 2010–11

Призери етапів

Таблиці

Виноски

Кубок світу з біатлону 2011-12
2011 у біатлоні
2012 у біатлоні